Gerbing ist der Familienname folgender Personen:

 Luise Gerbing (1855–1927), deutsche Heimatforscherin und Publizistin
 Reinhold Gerbing (1838–1905), deutscher Entomologe 
 Walter Gerbing (1880–1928), deutscher Meteorologe und Geograf 

Siehe auch:
 Görbing